Jakubiak ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Jakubiak (* 1966), polnische Politikerin, Mitglied des Sejm und Ministerin für Sport und Tourismus
 Marek Jakubiak (* 1959), polnischer Unternehmer und Politiker
 Sebastian Jakubiak (* 1993), deutscher Fußballspieler